W Polsce
 Stronie Śląskie – miasto
 Stronie Śląskie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie
 Stronie Śląskie – dawna gromada
 Stronie Śląskie – gmina miejsko-wiejska
 Stronie Śląskie – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Stronie
 Kryształ Stronie Śląskie